De afkorting GTL kan betrekking hebben op:
 Gas to liquids
 Gelede Tram Lang